SASI é um acrônimo para Shugart Associates Systems Interface, interface de transferência de dados desenvolvida pela Shugart Associates em 1979. Em 1981, a Shugart e a NCR tentaram transformar SASI num padrão ANSI, o que levou a formação de uma comissão técnica (X3T9.2) para avaliar o pedido. Em 1982, a comissão, após mudar vários aspectos técnicos da interface, rabatizou-a como SCSI. Finalmente, em 1986, a ANSI aprovou o SCSI-1 como padrão (X3.131-1986).

Ver também
 SCSI

Ligações externas
- What is SCSI ?. Visitado em 22 de dezembro de 2007.
-Alan Shugart founds Shugart Technology. Visitado em 22 de dezembro de 2007.

Acrónimos
Barramentos de computador